Мелова́я (), село, Меловский сельский совет, Балаклейский район, Харьковская область.

Село Меловая является административным центром Меловского сельского совета, в который, кроме того, входят села
Криничное, Первомайское и Червоный Шлях.

Географическое положение 
Село Меловая находится на расстоянии 12 км от Балаклеи в месте впадения реки Меловая в реку Северский Донец.
Рядом находится балка Меловатка, большой меловой карьер (перепад высот 163—66 м), отвалы.

История 
Рядом с селом Меловая находится городище IV век до н.э.—III век до н.э. веков до н. э.
 Селение основано в 1686 году выходцами из русских губерний Царства Русского.
 1734 — заселение слободы Меловой однодворцами и ландмилиционерами, служившими в ландмилицком слободском полку.
 Во второй половине XVIII века Меловая была заселена выходцами из Петербургской губернии. Одним из первых поселенцев был Сафрон Уваров (ок. 1750 — ?). Его потомки в течение более двухсот тридцати лет жили на улице, которая в настоящее время носит имя Героя Советского Союза — Василия Уварова.
 1750 — в селе основана деревянная церковь святого Николая Мирликийского.
 В 1829 году Меловая стала центром восстания военных поселенцев, которое продолжалось в течение шести дней и сопровождалось протестными выступлениями и волнениями крестьян в других селах Слободско-Украинской губернии.
 В 1877 — в селе восстановлена деревянная церковь св. Николая.
 Во время Великой Отечественной войны жители села вступили в действующий в районе советский партизанский отряд.
 В 1963 году для освоения местного месторождения глины был построен сырьевой цех Балаклейского цементного завода.
 По состоянию на начало 1966 года численность населения составляла 1263 человека, здесь действовали колхоз "Россия" с 3389 га земли, сырьевой цех Балаклейского цементного завода, школа, клуб и библиотека.
 Население по переписи 2001 г. составляло .

Достопримечательности 
На территории села Меловая находятся несколько братских могил советских воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района